Distrito electoral 11 puede referirse a:
Distrito electoral 11, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 11,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.
Distrito electoral 11, distrito electoral ubicado en el condado de Dawes.